Panfilowo () ist eine kasachische bzw. russische Ortsbezeichnung:

 in Kasachstan:
 Panfilowo (Pawlodar)

 in Russland:
 Panfilowo (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (Klonofken, 1938–1946 Dreimühl, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Panfilowo im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Preußisch Thierau, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen) [nicht mehr existent]
 Panfilowo im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad (Seekampen, Kreis Stallupönen (Ebenrode), Ostpreußen) [nicht mehr existent]
 Panfilowo (Kaliningrad, Nesterow), verlassener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad (Podszohnen/Podschohnen, 1938–1945 Buschfelde (Ostpr.), Kreis Stallupönen (Ebenrode), Ostpreußen)